Șutu steht für:

 Șutu (Cluj), ein Dorf im rumänischen Kreis Cluj

Șutu ist der Familienname folgender Personen:

 Mihai Șutu (1730–1803), Fürst der Walachei und der Moldau
 Mihail Șutu (1784–1864), Hospodar des Fürstentums Moldau (1819–1821)